Christian Olivier peut désigner :
 Christian Olivier (1964-), un chanteur et un musicien français;
 Christian Olivier, un homme politique.